Фарфа́н () — испанская фамилия.
 Фарфан, Джефферсон (род. 1984) — перуанский футболист.
 Фарфан, Майкл (род. 1988) — американский футболист.
 Фарфан, Марко (род. 1998) — американский футболист.